Альмохия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Малага — Коста-дель-Соль. Занимает площадь 164 км². Население — 4257 человек (на 2010 год). Расстояние — 23 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Almogia.net, el foro de noticias de Almogía
 Información sobre Almogía
 La Zanga, juego de cartas típico de Almogía
 
 

Муниципалитеты Малаги